Beuchat International est une entreprise pionnière dans l'équipement sous-marin,
 Beuchat est une marque de montre,

Beuchat est un nom porté notamment par:
 Charles Beuchat (1900-1981), homme de lettres, professeur et critique littéraire, 
 Georges Beuchat (1910-1992), inventeur français, fondateur de Beuchat International,
 Prune Beuchat (née en 1982) actrice suisse, 
 Roger Beuchat (1972- ),coureur cycliste suisse

Homonymie de patronyme